Viamonte puede referirse a:

 Juan José Viamonte, militar y político argentino;
 Carlos Sánchez Viamonte, jurista argentino;
 Partido de General Viamonte, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 General Viamonte, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Viamonte, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina; o
 Viamonte Fútbol Club, club de fútbol de la ciudad de Los Toldos, Argentina.